

Ім'я 
Александр - варіант написання імені Олександр. Вживається за традицією для деяких історичних постатей:
 Александр Македонський (356 до н. е. — 323 до н. е.) — дев'ятнадцятий цар Македонії
 Александр Ягеллончик (1461–1506) — син Казимира IV Ягеллончика, великий князь литовський (з 1492), король Польщі (1501—1506), Володар Русі
 Александр з Афродизії (II — III століття) — грецький філософ
 Александр І Карагеоргійович (1888–1934) — король сербів, хорватів та словенців (1921—1929), король Югославії (1929—1934)
 Александр Александрійський — єпископ Олександрійської Церкви, 19-й Папа Олександрійський Коптської православної церкви з 313 року до своєї смерті
 Александер фон Гумбольдт — німецький науковець-енциклопедист
 Александр Дюма (батько) —  французький письменник, автор популярних пригодницьких романів

Також вживається для перекладу імені з іноземних мов, окрім близкоспоріднених слов'янських (див.Правила перекладу з близькоспорідених мов):
 Александр Скашґорд —  шведський актор, режисер, сценарист
 Александр Гротендік —  один із найвпливовіших математиків двадцятого сторіччя
 Александр Тронер — французький художник кіно угорського походження
 Александр Ляказетт — французький футболіст, нападник «Арсенала» та національної збірної Франції

Прізвище 
 Марк Александр —  французький дзюдоїст, Олімпійський чемпіон 1988 року, бронзовий призер Олімпійських ігор 1984 року, чемпіон Європи, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи
 Жан-Марк Александр — гаїтянський футболіст, нападник клубу «Хан Юен»
 Боніфас Александр — тимчасовий президент Гаїті з лютого 2004 до травня 2006 року
 Аарон Александр — німецький і єврейський шахіст, автор довідника шахових дебютів під назвою Encyclopédie des échecs (, Париж, 1837)

Інше 
 Александр (річка) — річка в Ізраїлі

Див. також 
 Александер